Tierlaut steht für:
 die akustische Äußerung eines Tieres, siehe Bioakustik
 die Nachahmung derselben in der menschlichen Sprache, siehe Tierlautbezeichnungen